Klaus Mikaelson egy ősi hibrid, akinek legfőbb célja, hogy mindenáron megszerezze a hasonmást, és megtörje a saját átkát. Niklaus Mikaelsont, a Vámpírnaplók című televíziós sorozat sztárját Joseph Morgan angol színész formálja meg. Ezután a Vámpírnaplók egyik spin-off sorozatában a Sötétség kora-ban láthatjuk újra, itt már főszereplőként. Ez a történet már New Orleans-ban játszódik főszerepekben Klaus, (Joseph Morgan) Elijah (Daniel Gillies), Rebekah(Clarie Holt), Hayley (Phoebe Tonkin). Ez a történet Klausról, a családjáról és a születendő lányáról szól.

Klaus egy ősi vámpír, akinek legfőbb célja, hogy mindenáron megszerezze a hasonmást és megtörje a saját átkát. Emberi életében egy faluban élt családjával, édesanyjával, a boszorkányképességekkel rendelkező Estherrel valamint apjával, Mikaellel. Mint később kiderül, ő nem Mikael fia, mert Esther megcsalta őt egy vérfarkassal. Klausnak egy húga van, Rebekah valamint négy fivére, Elijah, Finn, Kol és Henrik, a legkisebb testvér a családban. Falujuk mellett vérfarkasok éltek, akikre nagyon kíváncsiak voltak, ezért egy alkalommal Niklaus és Henrik elmentek megnézni, hogyan változnak át, de egy felbőszült vérfarkas megtámadta őket, és megölte öccsét. Mikael bosszút esküdött ellenük és Esthert, valamint Ayana-t, egy boszorkányt kérte meg, változtassa őket vámpírrá. Egy ember nem lehet egyszerre boszorkány és vámpír, és ezért Esther nem változott át. Miután Esther megtudta, hogy Klaus egy vérfarkas gyermeke, rászórta a hibrid átkot és teljesen elnyomta farkas énjét. (Ezt akarja Klaus majd megtörni.) Évtizedekkel később Klaus megismeri a bájos Katerinát, aki teljesen úgy néz ki, mint régi szerelme, Tatiana, akibe Elijah is szerelmes volt, és Esther ölte meg. Klaus meg akarja ölni, hiszen ő a hasonmás, de Elijah megkedveli, és szert szerez neki amit ha bevesz, nem hal meg. Katerina azonban elszökik. Klaus 500 éven keresztül üldözi őt. 

Klaus Rebekah-val együtt menekül Mikael elől, a többiek szétszélednek. Klaus újra össze akarja hozni a családját, ezért elkapja őket,tőrt döf beléjük, és koporsókba teszi őket. Egyedül Elijah-t nem, de kapóra jön neki, hogy Elijah Mystic Fallsban van, és őt keresi.(A testvérek, Rebekah kivételével Klaust keresik hogy megöljék, mert végzett az édesanyjukkal.) Klaus megtöri az átkot, és eközben beleszeret a bájos Caroline Forbesba, a vámpírba, aki Elena barátnője, és Damon változtatta át. Az átok megtörése után vért ad a haldokló Damonnek, de cserébe magával viszi Stefant. Hibridhadsereget akar szervezni, és uralkodni mindenki felett. Nagyravágyó és okos. Klaus azt akarja, hogy a családja együtt legyen, bár hosszú évekig hazudott a húgának az édesanyjuk haláláról. Elrabolja Luka húgát, és az
átok megtörésekor ő segít neki, nem látszik rajta, hogy fél, inkább úgy érzi, hogy ez a dolga.

Ezután pedig gyermeke fog születni a The Originalsban. A lány anyja Hayley, mivel az újdonszületett lányuk lett a legerősebb lény, ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék őt.

Filmszereplők